Els tèutides (Teuthida) són un antic ordre de cefalòpodes coleoïdues del superordre Decapodiformes, avui considerat parafilètic. Incloïa dos subordres, avui considerats ordres independents, Myopsida i Oegopsida, i estava constituït per més de 300 espècies. Són animals marins i carnívors. Tenen vuit braços i dos tentacles flexibles més. Els seus tentacles fortament musculats estan dotats de ventoses, i poden camuflar-se en el mitjà amb gran facilitat per a evitar ser menjats pels seus depredadors.

Referències

Vegeu també 

 Camuflatge actiu
 Camuflatge submarí
 Ommastrèfids
 Sèpides
 Sèpids
 Sèpies

Calamars
Decapodiformes
Antics tàxons parafilètics